Stabell ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stabell (1862–1942), norwegischer Sportschütze
 Carsten Harboe Stabell (* 1960), norwegischer Opernsänger (Bass)
 Frederik Wilhelm Stabell (1763–1836), norwegischer General und Politiker
 Thea Stabell (geb. 1939), norwegische Schauspielerin